Jeroen Zoet (Veendam, 1991. január 6. –) holland válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Spezia játékosa, posztját tekinte kapus.

Statisztikák 
Klub szinten

frissítve: 2020. szeptember 11.

Sikerei, díjai

Klub szinten 
PSV Eindhoven

 Holland bajnok (3 alkalommal): 2014–2015, 2015–2016, 2017–2018

 Holland labdarúgó-szuperkupa győztes (2 alkalommal): 2016, 2017

További információk 
 Ismertetője a psv.nl honlapján

Jegyzetek 

Holland labdarúgók
A PSV Eindhoven labdarúgói
A Spezia Calcio labdarúgói
Labdarúgókapusok
1991-ben született személyek
Holland bajnok labdarúgók
Élő személyek